Сатурнин () — имя ряда христианских святых:

 Сатурнин Африканский, мученик. Пострадал в Северной Африке вместе с Фаустином, Наффанианом (Naffanianus) и семью товарищами. Память — 16 января.
 Сатурнин Александрийский, мученик. Пострадал в Александрии вместе с Геласием, Фирсом, Виктором, а также неизвестными мучениками, включая Тарсиция, Зотика, Аммония, Кириака, Гемина (Geminus), Ипполита, Урсина, Пелиана (Pelianus). Память — 31 января.
 Сатурнин Африканский, Феликс, Датив и иные т.н. «абитинские мученики». По некоторым сведениям пострадали в Африке. Память 11 февраля, 12 февраля, 20 февраля в Алжире .
 Сатурнин Веронский — епископ Веронский в период с 304 по 320 год, память 7 апреля.
 Сатурнин Керкирский — мученик, один из семи разбойников Керкирских, память 28 апреля.
 Сатурнин Галльский (ум. в середине III века) — «просветитель Галлии», первый епископ Тулузский, память в Православной церкви 3 июня по юлианскому календарю, в Католической церкви — 29 ноября.
 Сатурнин Римский — пострадал в Риме в период правления Диоклетиана и Максимиана около 305 года, память в Православной церкви 7 июня по юлианскому календарю.
 Сатурнин Константинопольский — раннехристианский мученик, пострадавший вместе со святыми Галактионом и Иулианией, память в Православной церкви 22 июня по юлианскому календарю.
 Сатурнин Македонский (ум. ок. 117 года) — мученик, пострадал в Македонии при императоре Траяне, память в Католической церкви 8 июля.
 Сатурнин Каппадокийский — мученик, пострадал вместе со святым Луппом, память в Католической церкви 14 октября.
 Сатурнин Африканский — мученик. Пострадал вместе с Клавдианом, Примом (Primus), Флавианом (Flavianus), Астерием (Asterius), Каром (Carus) и Сатуром (Satur), память 25 октября.
 Сатурнин из Кальяри (ум. ок. 304 года) — мученик, память 30 октября.
 Сатурнин Валлийский (Садвен или Садурн; VI век) — отшельник. Брат святого Ильтуда, ученик святого Кадвана. В его честь освящены некоторые храмы в Уэльсе. Память 29 ноября.
 Сатурнин Критский, мученик (ум. ок. 250). Пострадал вместе со святыми Феодулом, Евпором, Геласием, Евникианом, Василидом, Агафопусом, Зотиком, Помпием и Еварестом. Они были казнены на острове Крит во время гонений императора Траяна, где и почитаемы. Память 23 декабря.

См. также 
 Сатурнин
 Святая Сатурнина

Примечания

Ссылки 
 St Sadwen